ODW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oak Harbor (Washington) (Stati Uniti)